En Pologne, Zamość est le nom de :

Zamość, une ancienne voïvodie entre 1975 et 1998.

de la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Zamość, village 

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Zamość, village du powiat de Konin  
 Zamość, village du powiat d'Ostrów Wielkopolski 
 Zamość, village du powiat de Września

dans la voïvodie de Łódź
 Zamość, village du powiat de Łask 
 Zamość, village du powiat de Piotrków

dans la voïvodie de Lublin
 Zamość, ville du Powiat de Zamość 
 Zamość, gmina du Powiat de Zamość 

dans la voïvodie de Mazovie
 Zamość, village du powiat de Maków 
 Zamość, village du powiat de Nowy Dwór Mazowiecki 
 Zamość, village du powiat d'Ostrołęka 
 Zamość, village du powiat de Sierpc 
 Zamość, village du powiat de Wyszków 

de la voïvodie de Poméranie
 Zamość, village